Spojení písmen K, T a S může mít různé významy:

 kandidát tajné spolupráce – zkratka používaná v seznamech StB
 katedra tělesné výchovy a sportu 
 zkratka používaná v logu společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o.
 kts – knots, plurál značky kt pro knot = uzel, jednotka rychlosti lodí či letadel 

Zkratky